Guillard ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Guillard (1810–1880), französischer Maler
 Charlotte Guillard (* um 1485; † (nach) 1557), Buchdruckerin
 Nicolas François Guillard (1752–1814), französischer Librettist
 Marie Guillard (* 1972), französische Schauspielerin
 Zachary Brault-Guillard (* 1998), kanadisch-französischer Fußballspieler